'Love deluxe' is het vierde album van Sade. Het werd uitgebracht in 1992 door Sony Music Entertainment

Track listing
"No ordinary love"
"Feel no pain"
"I couldn't love you more"
"Like a tattoo"
"Kiss of life"
"Cherish the day"
"Pearls"
"Bullet proof soul"
"Mermaid"

Muziekalbum uit 1992
Muziekalbum van Sade